I juletid kan syfta på:

 I juletid' – annat namn på julsången Välkommen du härliga juletid
 "I juletid – en julversion av sången Save Your Love, inspelad 1987 i duett av Kikki Danielsson och Kjell Roos. se Save Your Love (Renée & Renatos sång)
 I juletid (musikalbum) – ett julalbum från 1999 av Göteborgs Gosskör
 I juletid (album av Ingmar Nordström) – julalbum från 1978 av Ingmar Nordström